Baima bezeichnet:

 den Kreis Baima (班玛县, Banma) des Autonomen Bezirks Golog der Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Baima (Golog);
 die Großgemeinde Baima (白玛镇) im Kreis Baxoi des Regierungsbezirks Qamdo des Autonomen Gebiets Tibet, siehe Baima (Baxoi);
 die Großgemeinde Baima (白马镇) im Stadtbezirk Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Baima (Anju);
 die Gemeinde Baima (白马乡) im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Baima (Guang'an);
 die ethnische Gruppe der Baima (白馬人) in den Provinzen Sichuan und Gansu, siehe Baima (Ethnie);
 die Sprache der Baima, siehe Baima (Sprache);
 Baima (Sierra Leone), eine Ortschaft in Sierra Leone, Westafrika.